Sarah McDougal (サラ・マクドゥガル Sara Makudugaru), es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina.

Aparece como la hija adoptiva de Seta, quien nació en California, Estados Unidos y se radicó junto a Seta en Japón. Ella acompaña a su padre adoptivo en todas las excavaciones arqueológicas que realiza. Es hiperactiva y siempre anda llena de energía, pero en menor cantidad que Kaolla. Tiene 9 años.

El tema de la adopción de Sarah fue debido a que la madre biológica de Sarah fue parte de un triángulo amoroso entre Seta, Haruka y ella, pero al morir la madre de Sarah, Seta decide llevarse a Sarah a Japón.

Historia 
Al principio, ella se lleva mal con todos, debido a que ella creía que le querían quitar a su papá, pero se enemista mayormente con Naru debido al romance juvenil que sintió en el tiempo, pero al transcurrir la serie, le sentó mal que Mitsune se sienta atraída por Seta.

Sara siempre anda molestando a Keitaro, estorbando en el trabajo o simplemente golpeándolo y destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Debido a esto, Keitaro sufre los ataques constantes de Sarah.

Al paso del tiempo, ella queda a cargo de Keitaro en la residencia, debido a que Seta se fue de viaje a realizar unas excavaciones peligrosas. Al comienzo del año escolar, debe presentar su examen de japonés, debido a su ascendencia americana, para así poder asistir a la misma escuela que Kaolla.

Luego de la huida de Keitaro, tras él suponer que había fallado por cuarta vez el examen de admisión, Sarah, junto a Shinobu, Kaolla y Mei van a la isla de Pararakelse a buscarlo debido a que Shinobu estaba preocupada por Keitaro. Sarah se convirtió en una mujer hermosa decidió aceptar como novio a marco murillo con quien tuvo dos hijos gemelos saru y aru cuando se fue con marco nose supo de ellos pero años después apareció con sus hijos y un anillo en la mano lo cual da a entender que se casaron.

Trivia 
 Tiene una marca en forma de panda en el trasero.
 Su sueño es casarse con su papá (Noriyasu Seta)
 En el anime se da a entender que su padre biológico la maltrataba, de ahí a las marcas del cuello que le tapa el pelo. Capítulo 18.

McDougal, Sarah